Sviní hora (německy Sauberg) je název hory v pohoří Králický Sněžník:

 Sviní hora (1074 m) – hora u obce Sklené

Nad obcí Dolní Morava v pohoří Králického Sněžníku je také hora Sauberg – česky se nazývající Slamník (1232 m). Další hora Sauberg leží jižně od obce Breitenbrunn/Erzgeb. v Krušných horách a má nadmořskou výškou 797 metrů.